ФК Зорја Луганск () украјински је фудбалски клуб из Луганска. Клуб се тренутно такмичи у Премијер лиги Украјине.

Успеси 
 Шампионат СССР-а
 Првак (1) : 1972.

 Куп СССР-а
 Финалиста (2) : 1974, 1975.

ФК Зорја у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 
 Званчан сајт клуба

З